— японский певец и актёр, работающий в жанрах ритм-н-блюз и хип-хоп. Сотрудничает с музыкальной компанией Epic Records.

Биография 
Родился в городе Кобе 24 мая 1990, воспитывался мамой и бабушкой. В возрасте 12 лет, будучи шестиклассником, решил сделать карьеру в музыкальной сфере, именно поэтому поступил в школу Caless Vocal & Dance School, которую выбрал самостоятельно. В 9-м классе, несмотря на неодобрение матери, переехал в Нью-Йорк, где утвердился в своем желании стать артистом. Позже познакомился со своим будущим продюсером Джином Накамурой, с помощью которого дебютировал с песней «foolish foolish». Клип на эту песню также снимался в Нью-Йорке, после того, как Мацусита подписал контракт с компанией Epic Records.

В 2009 Юя Мацусита исполнил роль Себастьяна в мюзикле «Тёмный дворецкий» (по одноименному аниме Kuroshitsuji). А его сингл «Trust Me», использованный как музыкальная тема титров аниме Durarara, получил высокую оценку в еженедельном чарте Орикон.

В 2010 сингл Мацуситы «Bird» стал музыкальной темой титров аниме «Тёмный дворецкий» (Kuroshitsuji).

В 2011 трек «Paradise» стал музыкальной темой дорамы «Квартет». В качестве первого гостя Мацусита был приглашен на музыкальный фестиваль Fanime.

В начале 2015 года стал участником группы X4.

Фильмография 
Фильмы:
 Грустный парень (англ. Sad Boyfriend; яп.悲しいボーイフレンド) (2009)
 Девочка, покорившая время (яп.時をかける少女 (2010年の映画))
 Hikari, Sono Saki e (2010)
Дорамы:
 Квартет (TBS)(2011)
Мюзиклы:
[Kuroshitsuji] Темный Дворецкий - Sebastian Michaelis - Себастьян Михаэлис (2010, 2013, 2014)
[the Alucard show] Алукард Шоу (2013)

Дискография

Синглы

Альбомы

Ссылки 
 Официальный сайт

Певцы и певицы в жанре J-pop